Carnivorous Erection () — второй студийный альбом шведской горграйнд-группы Regurgitate. Он был выпущен 20 октября лейблом Relapse Records. Обложка альбома была выпущена в 2001 году лейблом Morbid Records.

Список композиций 
 «The Pulsating Feast» — 1:37
 «Domination Through Mutilation» — 0:54
 «Escort Service of the Dead» — 1:06
 «Obscene Body Slayings» — 0:35
 «Fecal Freak» — 1:58
 «Humiliated in Your Own Blood» — 0:18
 «Just Another Stillborn» — 0:44
 «Parade of the Decapitated Midgets» — 1:04
 «Ruptured Remains in a Doggybag» — 0:33
 «Copious Head Carnage» — 1:03
 «Carnivorous Erection» — 1:29
 «Relentless Pursuit of Rotting Flesh» — 0:35
 «Swallow the Human Filth» — 1:05
 «Dismantle the Afterbirth» — 0:38
 «Choked in Shit» — 0:55
 «Funeral Genocide» — 0:13
 «Rancid Head of Splatter» — 1:23
 «Rage Against Humanity» — 0:56
 «To Boil a Corpse» — 0:45
 «Bloody Pile of Human Waste» — 0:48
 «Drenched in Cattleblood» — 1:06
 «Carbonated Death» — 1:04
 «Skull of Shit and Sludge» — 0:40
 «Desperate Need for Violation» — 0:21
 «37 Stabwounds» — 0:24
 «Vomified (Regurgitated to the Core)» — 1:00
 «Headless She Died» — 0:33
 «Breath Like Rotten Meat» — 1:01
 «I Wanna Kill» — 0:45
 «Claw-Hammer Castration» — 1:00
 «Festering Embryonic Vomit» — 0:39
 «Smeared with Bloodmixed Semen» — 0:40
 «You’re About to Fuckin' Die» — 0:21
 «Stinking Genital Warts» — 0:24
 «Pyronecrobestiality» — 1:35
 «Self-Disembowelment» — 0:34
 «Savage Gorewhore» — 0:35
 «The Combustion and Consumption of Pyorrheic Waste» — 1:27

Участники 
 Рикард Йансон — Вокал
 Урбан Скутт — Гитара и бас
 Джоки Петтерсон — Барабан

Альбомы Regurgitate
Альбомы Relapse Records